

Pessoas
Roger Donaldson
Lily Donaldson
Elena Donaldson Akhmilovskaya
Denis Donaldson
Mary Donaldson

Localidades
Donaldson (Arkansas)
Donaldson (Minnesota)
Donaldson (Pensilvânia)

Desambiguação